Pigeon puede referirse a los siguientes artículos:
Pigeon, villa de Míchigan, Estados Unidos;
Pigeon, empresa japonesa de artículos para bebés;
Pigeon, película canadiense de 2004.